Fukumoto bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Fukumoto (Han)
 Fukumoto Shizue Ballet School in Osaka

Fukumoto ist der Familienname folgender Personen:
 Beth Fukumoto (* 1983), amerikanische Politikerin, Mitglied des Repräsentantenhauses von Hawaii
 Fukumoto Ichirō, japanischer Schriftsteller
 Kan Fukumoto, japanischer Regisseur
 Fukumoto Kazuo (1894–1983), japanischer Theoretiker des Marxismus
 Mari Fukumoto (* 1987), japanische Konzertorganistin, Kirchenmusikerin und Hochschullehrerin
 Miho Fukumoto, japanische Fußballspielerin
 Miyuki Fukumoto (* 1977), japanische Stabhochspringerin
 Naoyoshi Fukumoto (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Nobuyuki Fukumoto (* 1958), japanischer Mangaka
 Seizō Fukumoto (* 1943), japanischer Schauspieler
 Tadashi Fukumoto, japanischer Komponist
 Tomoya Fukumoto (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Yōhei Fukumoto (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yū Fukumoto (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yutaka Fukumoto (* 1947), japanischer Baseballspieler